Stati Uniti d'America
 West Milford – township della Contea di Passaic, New Jersey
 West Milford – città della Contea di Harrison, Virginia Occidentale

en:West Milford